Библиографические коды источников по ассириологии

Расшифровка типовых сокращений, используемых в библиографии научных трудов по ассириологии и, в целом, ориенталистике. Приводимые ниже аббревиатуры (иногда слова) выделяются жирным в справочном аппарате: сносках, списках литературы, источников и т.п.

Составлено на основании справочных материалов проекта по истории , совместно реализуемого Университетом Калифорнии и Институтом Макса Планка.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Примечания

Литература 
 Abreviations for Assyriology
 Abbreviations of places of first publication
 Orientalische Bibliographie, vol. 25, hefte 3. //Deutsche Morgenländische Gesellschaft, Bayerische Akademie der Wissenschaften, American Oriental Society. — Reuther & Reichard, 1922

Библиография
Востоковедение
Клинопись